Luling kan syfta på följande platser:

Kina 

 Ji'an (prefekturhuvudort i Kina), Jiangxi, 
 Lüling, socken, Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar